Кирия — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кирия, Геннадий Петрович (1907 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Кирия, Давит — чемпион мира по версии K1-Glory 2014.
 Кирия, Орест Бегларович (1903 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Кирия, Шалва Несторович (1911—1988) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кирия, Яков Зосимович (1908 — ?) — Герой Социалистического Труда.